Trennung mit Hindernissen ist der Titel von:

 Trennung mit Hindernissen (1992) (Shooting Elizabeth), französisch-amerikanische Filmkomödie von Baz Taylor
 Trennung mit Hindernissen (2006) (The Break-Up), US-amerikanische Liebeskomödie von Peyton Reed